Lac Roca (en ) peut faire référence à plusieurs lacs :
 Lac Julio Roca ou lac Roca, dans le département de Bariloche, dans la province de Río Negro en Argentine ;
 Lac Roca, dans la province de Santa Cruz, en Argentine ;
 Lac Acigami, anciennement « lac Roca », situé sur la grande île de la Terre de Feu, dans la province de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud, en Argentine.